Cary Elwes – attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore britannico
 Damian Elwes – pittore britannico
 Gervase Elwes – tenore inglese
 Henry John Elwes – botanico, naturalista ed entomologo inglese
 John Elwes – cantante inglese